Alypow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wladimirowitsch Alypow (* 1982), russischer Langläufer
 Wjatscheslaw Anatoljewitsch Alypow (* 1981), russischer Biathlet